Vorwärts Kornharpen steht für folgende Sportvereine in Bochum, Nordrhein-Westfalen:

 FC Vorwärts Kornharpen, Fußballverein (seit 2009), siehe SV Vorwärts Kornharpen #Nachfolgeverein
 SV Vorwärts Kornharpen, Fußballverein (1929–2009)